Егоршата — название нескольких населённых пунктов:
 Егоршата — деревня в Верещагинском районе Пермского края.
 Егоршата — деревня в Карагайском районе Пермского края.
 Егоршата — деревня в Нытвенском районе Пермского края.
 Егоршата — деревня в Очерском районе Пермского края.